Hierba pulguera puede referirse a:
 El nombre común de la planta Dittrichia viscosa
 El nombre común de la planta Mentha pulegium.
 El nombre común de la planta Plantago psyllium.
 El nombre común de la planta Pulicaria dysenterica.
 El nombre común de la planta '''''Pulicaria odora.